Nazwę Izba Panów (niem. Herrenhaus) nosiły izby wyższe dawnych parlamentów:
 Izba Panów (Prusy) – izba wyższa Landtagu (1848–1918)
 Izba Panów (Austria) – izba wyższa Rady Państwa (1861–1918)
 Izba Panów (Wirtembergia) (Kammer der Standesherren) – izba wyższa parlamentu Królestwa Wirtembergii (1819–1918)